Christoph Hoppe (* 1963 in Olsberg) ist ein deutscher Manager in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie und politischer Mitarbeiter. Von September 2015 bis Februar 2021 war er Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) bei Thales Deutschland. Seit Oktober 2022 ist er Bundesgeschäftsführer der CDU.

Leben 
Hoppe studierte mit einem Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung Politikwissenschaft, Geschichte, Germanistik und Philosophie an der Westfälische Wilhelms-Universität Münster und der Universität zu Köln sowie von 1994 bis 1998 Internationale Beziehungen an der Georgetown University in Washington, D.C. 1992 wurde er mit einer Dissertation über die Außen- und Sicherheitspolitik der Regierungen Adenauer und Erhard an Universität zu Köln promoviert. 

Seine berufliche Karriere begann er bereits 1989 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. 1992 wurde er Referent bei der Planungsgruppe der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 1995 im Bundeskanzleramt in Bonn. 1995 wechselte er in die Industrie und wurde Leiter des Europa-Marketings bei Daimler Benz Aerospace (Dasa). 2002 bis 2006 leitete er die Entwicklung und Serienfertigung der Airbus-Kabinenausstattung und war zugleich Geschäftsführer des Tochterunternehmens Aircabin in Laupheim. 2006 bis 2009 war er als Lobbyist in Berlin und vertrat als Vorstandsbeauftragter die Interessen des EADS-Konzerns gegenüber der Bundesregierung und dem Bundestag. 2009 bis 2013 war er Personalchef bei Cassidian und Arbeitsdirektor der EADS Deutschland, von September 2013 bis 2015 CEO des Luftfahrtzulieferers Premium Aerotec. 2015 wechselte er in gleicher Funktion zu Thales Deutschland. Zum Ende Februar 2021 verließ Hoppe das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Hoppe war Mitglied im Präsidium des Verbands der Bahnindustrie in Deutschland (VDB).

Seit Oktober 2022 ist Hoppe Bundesgeschäftsführer der CDU. Er trat die Nachfolge von Stefan Hennewig an. Als Bundesgeschäftsführer gehört er dem CDU-Bundesvorstand an.

Einzelnachweise 

Industriemanager
CDU-Mitglied
Absolvent der Universität zu Köln
Deutscher
Geboren 1963
Mann